Лу́ций Ме́ммий () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Меммий — предположительно претор до 112 года до н. э.;
 Луций Меммий — оратор, который упоминается в трактате «Брут» Марка Туллия Цицерона;
 Луций Меммий — монетарий в 90 году до н. э.;
 Луций Меммий — народный трибун в 90 году до н. э.

Меммии